X чемпионат мира по гандболу среди женщин проходил в Южной Корее с 24 ноября по 4 декабря 1990 года. Игры проводились в Сеуле. Хотя чемпионат прошёл уже после объединения Германии, сборные ФРГ и ГДР на нём ещё выступали отдельно.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Финальная стадия

Полуфинал А

Полуфинал B

Финальные игры 
 Финал:        –   24:22 
 за 3 место:  –   25:19	
 за 5 место:  –   23:19
 за 7 место:  –   25:19
 за 9 место:  –   27:26
 за 11 место:  –   36:23

Игры за 13-16 места

Распределение мест

Факты 
 Это был последний мировой чемпионат, где выступали раздельно немецкие государства ФРГ и ГДР.

Ссылки
 Сайт Международной Федерации гандбола

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
Спорт в Азии в 1990 году
Ноябрь 1990 года
Декабрь 1990 года
1990-е годы в Республике Корея
Чемпионаты мира в Республике Корея